Les Pholidosauridae sont une famille éteinte de mésocrocodyliens. Des fossiles ont été trouvés aux États-Unis, au Canada, en Uruguay, en République populaire de Chine, au Kirghizistan, en Afrique et en Espagne. On pense que les pholidosaures sont apparus au cours du Callovien (Jurassique moyen) et se sont éteints durant le Turonien (Crétacé supérieur).

Sarcosuchus est l'un des pholidosaures les plus connus. Il pouvait atteindre une taille de  pour un poids de .

Liste des genres 
  Anglosuchus
  Chalawan
  Crocodilaemus
  Meridiosaurus Mones, 1980
  Elosuchus de Broin, 2002
  Pholidosaurus Meyer, 1841
  Sarcosuchus de Broin & Taquet, 1966
  Terminonaris Osborn, 1904

Classification 
Le cladogramme suivant de Daniel Fortier et ses collègues montre les différents genres rattachés à la famille des Pholidosauridae :

Notes et références

Références

Références taxinomiques 
 

 
Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1902